Жувізі́-сюр-Орж () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Ессонн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 19 км на південь від Парижа, 9 км на північний захід від Еврі.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 7024 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 15438,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень 

ї

Видатні особистості 
 Данієль Бевіляква, співак Крістоф (1945-), народився тут.
 Жан-Жак Анно (*1943) — французький кінорежисер.

Посилання 

 Офіційний сайт
 Жувізі-сюр-Орж на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень. 
 [ Розташування муніципалітету Жувізі-сюр-Орж на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ессонн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ессонн